Пиетроаса има више значења:

 Пиетроаса (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пиетроаса (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Пиетроаса (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Пиетроаса (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Пиетроаса (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Пиетроаса (Тамбоешти), насеље у округу Вранча у Румунији
 Пиетроаса (Кампињанка), насеље у округу Вранча у Румунији
 Пиетроаса (Болотешти), насеље у округу Вранча у Румунији
 Пиетроаса (Вартешкоју), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Пиетроаса (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Пиетроаса (Тимиш), општина у округу Тимиш у Румунији